Zuntz ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Zuntz (1907–1997), deutsch-britische Kunsthistorikerin
 Günther Zuntz (1902–1992), britischer Klassischer Philologe deutscher Herkunft
 Leo Zuntz (1875–1937), deutscher Kaffeehändler und Gesellschafter in der A. Zuntz sel. Wwe.
 Leonie Zuntz (1908–1942), deutsche Hethitologin
 Leopold Zuntz (1813–1874), Mitgründer der A. Zuntz sel. Wwe. in Bonn
 Nathan Zuntz (1847–1920), deutscher Physiologe
 Rachel Zuntz (1787–1874), Mitgründerin der A. Zuntz sel. Wwe. in Bonn

Zuntz ist der Name von:
 A. Zuntz GmbH, eines deutschen Kaffee- und Teeherstellers
 A. Zuntz sel. Wwe., ein von der Firma A. Dallmayr übernommenes Unternehmen

Siehe auch:
 Zunz